

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Nowy Gaj – wieś w woj. lubelskim, w pow. lubelskim, w gminie Wojciechów 
 Nowy Gaj – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Góra Świętej Małgorzaty